Aardrijkskunde
Frederick (Colorado), plaats in de Amerikaanse staat Colorado
Frederick (Kansas), plaats in de Amerikaanse staat Kansas
Frederick (Maryland), plaats in de Amerikaanse staat Maryland
Frederick (Oklahoma), plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
Frederick (South Dakota), plaats in de Amerikaanse staat South Dakota
Prince Frederick, plaats in de Amerikaanse staat Maryland
Frederick (rivier), rivier in West-Australië

Voornaam
Frederick, een jongensnaam

Zie ook 
Frederick County (doorverwijspagina)
Fredericks (doorverwijspagina)